Gen (software), een Softwareontwikkelingsomgeving oorspronkelijk uitgebracht als Information Engineering Facility
Iso-elektrisch focusseren, een (bio)analytische scheidingstechniek